Il singolare del Paris Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Amos Mansdorf era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Michael Chang.

Boris Becker ha battuto in finale 6–4, 6–3, 6–3  Stefan Edberg.

Teste di serie

  Boris Becker (campione)
  Stefan Edberg (finale)
  John McEnroe (semifinale)
  Brad Gilbert (quarti di finale)

 Michael Chang (quarti di finale) 
 Aaron Krickstein (semifinale) 
 Alberto Mancini (secondo turno) 
 Tim Mayotte (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1989